Турга́нов — прізвище. Утворено від тюркського чоловічого імені Турган. Дослівно воно перекладається як «той, що залишився (живий)». Ймовірно, називаючи дитину таким іменем, батьки бажали, щоб син ріс міцним, сильним, здоровим хлопчиком.

 Турганов Борис Олександрович (1901, Санкт-Петербург — 1980) — російський поет, перекладач.
 Турганов Дуйсенбай Нурбайович (1959) — казахський економіст, кандидат технічних наук, заслужений энергетик СНД, віце-міністр індустрії та нових технологій Республіки Казахстан (від 2010).

Прізвища